Vertrag von Kjachta steht für:

 den Vertrag von Kjachta (1727) zwischen Russland und China 
 den Vertrag von Kjachta (1915) zwischen der Äußeren Mongolei, Russland und der Republik China